Robert Carrier (1923–2006) – cuoco e scrittore statunitense
 Robert Carrier (1941) – politico canadese